Prin Ottmarsheim se poate înțelege:
 Ottmarsheim, o localitate franceză, din departamentul Haut-Rhin, din Alsacia.
 128627 Ottmarsheim, un asteroid, descoperit de astronoma amatoare Claudine Rinner, în localitatea Ottmarsheim (2004).